Whiplash (englisch: Peitschenhieb, Schleudertrauma) steht für: 

Filme:
 Whiplash (1948), US-amerikanischer Spielfilm von Lewis Seiler aus dem Jahr 1948
 Whiplash (2002), US-amerikanischer Spielfilm von Douglas S. Younglove aus dem Jahr 2002
 Whiplash (2014), US-amerikanischer Spielfilm von Damien Chazelle aus dem Jahr 2014
 Whiplash (Fernsehserie), australische Westernserie (1960–1961) mit Peter Graves

Computerspiele:
 den US-Titel von Fatal Racing, Rennspiel für den PC aus dem Jahre 1995
 Whiplash (Computerspiel), ein Plattformvideospiel für PlayStation 2 und Xbox aus dem Jahr 2003

Musik:
 Whiplash (Album), Studioalbum der britischen Band James aus dem Jahr 1997
 Whiplash (Band), US-amerikanische Thrash-Metal-Band
 Whiplash (Metallica-Lied), Lied der US-amerikanischen Band Metallica aus dem Jahr 1982
 Whiplash (Selena-Gomez-&-the-Scene-Lied), Lied von Selena Gomez & the Scene aus dem Jahr 2011

Siehe auch:
 Schleudertrauma, engl. whiplash injury
 Whiplash-Effekt
 Whiplash Glacier, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 WHIPS (Whiplash Protection System), von Volvo entwickeltes Schleudertraumaschutzsystem